Harry Cook peut désigner :
 Henry Cook (1949-), un pratiquant d'arts martiaux anglais, enseignant et auteur ;
 Harry Cook, un ancien président du St Helens RLFC dans les années 1950, 1960 et 1970.